La Lega Nazionale B 1951-1952, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la promozione di Friburgo e Grenchen.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1952-1953.
      Retrocessa in Prima Lega 1952-1953.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio promozione

Risultati

Tabellone

Calendario

Verdetti finali 
 Friburgo e Grenchen promosse in Lega Nazionale A.
 Mendrisiostar e Nordstern Basilea retrocesse in Prima Lega.

Bibliografia 
Gazzetta Ticinese, annate 1951 e 1952.
L'Express, annate 1951 e 1952.
L'Impartial, annate 1951 e 1952.
Le Temps, annate 1951 e 1952.
Tribune de Lausanne, annate 1951 e 1952.

Collegamenti esterni 
 
  Classifica e marcatori su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1951
Calcio nel 1952
1952 2